Michalek bzw. Michálek ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Michalek (1878–1916), US-amerikanischer Politiker
 Dieter Michalek (* 1937), deutscher Tischtennisspieler
 Ludwig Michalek (1859–1942), österreichischer Maler
 Magda Michalek, polnische Bogenbiathletin
 Milan Michálek (* 1984), tschechischer Eishockeyspieler
 Nikolaus Michalek (* 1940), österreichischer Notar und parteiloser Politiker
 Sabine Michalek (* 1967), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU)
 Zbyněk Michálek (* 1982), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Michalke
 Michallek
 Michalik
 Michallik
 Mihalik
 Michalk